Vindblæs Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vindblæs Kirke (Mariagerfjord Kommune) – en kirke i Vindblæs Sogn i Mariagerfjord Kommune
 Vindblæs Kirke (Vesthimmerlands Kommune) – en kirke i Vindblæs Sogn i Vesthimmerlands Kommune